Kruševo Brdo I
 Kruševo Brdo II